Vogtle ist der Familienname folgender Personen:

 Alvin W. Vogtle (Spitzname „Sammy aus Alabamy“; 1918–1994), US-amerikanischer Industrieller

Siehe auch:
 Vögtle
 Kernkraftwerk Vogtle